Aru kan syfta på:

 Aru (språk) – ett austronesiskt språk
 Aru, ett annat namn på Kavilda jõgi  – ett vattendrag i Estland
 Aruöarna – en ögrupp i Malukuprovinsen, Indonesien
 Aru (territorium) – ett territorium i Kongo-Kinshasa